Sydgletsjer (Furesø), gletsjer die in het Nathorstland de Furesø instroomt, Groenland
 Sydgletsjer (Gåsefjord), gletsjer die van het Geikieplateau het Gåsefjord instroomt, Groenland